Новожи́лово:

Населённые пункты
 Новожилово — деревня в Приозерском районе Ленинградской области
 Новожилово — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Новожилово — деревня в Александровском районе Владимирской области

Озеро
 Новожилово — озеро в Пермском крае